Biobío, Bío-Bío eller Bío Bío kan syfta på:
 Río Biobío – flod i Chile
Región del Biobío – region i republiken Chile

Se även
Universidad del Bío-Bío – statligt universitet i staden Concepción, Chile